Дворец на дожите () може да се отнася до:

 Дворец на дожите (Венеция)
 Дворец на дожите (Генуа)